Das CCI International 2019 fand vom 8. bis 12. Januar 2019 in Mumbai, Indien, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Silver.

Vorjahressieger war Saurav Ghosal, der verletzungsbedingt nicht zu seinem Viertelfinalspiel antreten konnte. Den Titel gewann der topgesetzte Tarek Momen, der sich in fünf Sätzen gegen Fares Dessouki durchsetzte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Aditya Jagtap einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 77.800 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
Squashturnier in Mumbai